MED13L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 210 амінокислот, а молекулярна маса — 242 602.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки